Khéna est l'un des héros de la série de bande dessinée Le Scrameustache.

Historique 
Khéna Caillau apparaît pour la première fois en 1972 par le dessin de Gos, dès la première case de L'Héritier de l'Inca. Bien que n'étant pas d'origine terrienne, il est cependant humain.

Le , Le Bêtisier galaxien, entièrement consacré aux Galaxiens, est le seul de la série où ni Khéna ni le Scrameustache n'apparaissent.

Origines 
Lorsqu'il vint au monde sur la planète Aktarka, ses parents le prénommèrent Gari. Sur Aktarka, on ne sépare jamais un enfant de ses parents, pour des raisons d'attachement. C'est lors d'un voyage de recherches sur la Terre que Gari fut abandonné par sécurité. Leur soucoupe ayant été sabotée, ses parents ont dû le laisser sur place au Pérou, afin de tenter un décollage périlleux. Mais l'opération se passa mal et ils disparurent dans le temps, sans possibilité de retour. Les secours, avertis de la position de l'enfant de quatre ans, ne le trouvèrent plus à leur arrivée. Et pour cause : un séisme ayant entre-temps dévasté la région, le petit garçon fut recueilli par un couple de paysans. Ignorant son véritable nom et trouvant qu'il était à peine plus grand qu'une khena, ils décidèrent de la baptiser ainsi.

Quelques mois plus tard arriva un archéologue français réputé, Georges Caillau, qui se proposa d'adopter l'orphelin. Célibataire, l'Oncle George ramena Khéna chez lui à Chambon-les-Roses et l'éleva comme son propre fils.

Dix ans plus tard, Khéna fait connaissance avec le Scrameustache, lançant la série qui initialement s'appelait Khéna et le Scrameustache.

Références 

Personnage de bande dessinée
Personnage extraterrestre
Le Scrameustache